

События 
 Захват франками Септимании.
 Победа арабов над войском согдийцев и тюрок близ Кеша. Движение подавлено.
 Поход арабского полководца Мервана на Хазарию. Мерван перешёл Кавказские горы, обрушился на хазар, захватил города Семендер и Дайду, затем прошёл на Нижний Дон и захватил в плен 20 тыс. семей «сакалиба» .
 Поход арабского полководца Мервана на Хазарию, разгром хазарцев. Хазарский каганат принял мусульманскую религию.

Родились 
 Аль-Кисаи — учёный персидского происхождения, знаток арабского языка и грамматики из Куфы.
 Вэй Инъу — китайский поэт времён династии Тан.
 Император Камму — 50-й Император Японии.

Скончались 
 Баян ибн Самаан — шиитский религиозный деятель из арабского рода Бану Тамим.
 Ипато, Орсо — 3-й венецианский дож.
 Катал мак Аэда — король Лагора.
 Пелайо — король Астурии.
 Теодорих IV — король франков.
 Хаммад ибн Абу Сулейман — иракский богослов, правовед, хадисовед.
 Эрмин — второй настоятель монастыря Лобб,святой.

См. также

Примечания